Aloïse hace referencia a varios artículos:

 Aloïse Corbaz (1886-1964) , artista suiza.
 Aloïse (1975), película francesa, basada en la vida de Aloïse Corbaz.

Nombres femeninos